Корчинский (, ) — фамилия; имеет женскую форму .

 Корчинский, Адриан Иванович (род. 1959) — композитор и дирижёр.
 Корчинский, Александр Васильевич (1938—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Корчинский, Анатолий Иванович (род. 1952) — украинский политик, в 1998—2002 народный депутат Украины.
 Корчинский, Андрей Валерьевич — юрист, российский политический деятель.
 Корчинский, Антон Филиппович (1911—1990) — комбайнер Чернянской МТС Красноокнянского района Одесской области, Герой Социалистического Труда (1951). 
 Корчинский, Артём Валерьевич — журналист.
 Корчинский, Гжегож (1915—1971) — польский генерал, один из руководителей военных спецслужб.
 Корчинский, Дмитрий Александрович (род. 1964) — украинский политический деятель, писатель и журналист.
 Корчинский, Евгений Николаевич (1904—1965) — советский музыковед и музыкальный педагог.
 Корчинский, Михаил Агафонович (1885—1937) — украинский политический деятель, Государственный секретарь УНР времён Директории.
 Корчинский, Орест — львовський археолог.
  (1896—1978) — польский офицер, кавалер Ордена Virtuti Militari.
 Корчинский, Юрий Иванович (1953—2014) — российский скрипач.



См. также 
 Корчинский сельсовет